Le Championnat de squash du British Open féminin 2001 est l'édition 2001 du British Open qui se déroule à Birmingham du 3 au 10 juin 2001. Les rencontres se déroulent au National Indoor Arena de Birmingham.

Sarah Fitz-Gerald s'impose en finale face à la championne du monde Carol Owens.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 2001
 British Open

féminin 2001
Compétition de squash à Birmingham
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2001
Sport en juin 2001